Frédéric de Hesse-Darmstadt (1616-1682), cardinal
 Frédéric de Hesse-Darmstadt (1677-1708), général russe
 Frédéric de Hesse-Darmstadt (1788-1867), général allemand
 Frédéric de Hesse-Darmstadt (1870-1873), fils de Louis IV